Чемпионат женской Бундеслиги 2017/2018 — 28-й сезон женского чемпионата Германии по футболу. Турнир проходит со 2 сентября 2017 года по 3 июня 2018 года.

В турнире принимают участие двенадцать команд. По итогам предыдущего сезона из Бундеслиги выбыли «Байер» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Их места заняли «Вердер» и «Кёльн».

Формат турнира 
Чемпионат проходит в два круга. Две лучшие команды по итогам сезона квалифицируются для участия в Лиге чемпионов сезона 2018/19. Две худшие команды выбывают во Вторую Бундеслигу.

Участники чемпионата

Турнирная таблица 

|}
Обновлено для матчей, сыгранных на 4 февраля 2018 года.

Результаты матчей 
 •  •

Бомбардиры 

Обновлено на 8 февраля 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Бундеслига на soccerway.com
 Бундеслига на weltfussball.de
 Новости турнира на сайте журнала kicker

2017/2018
2017 год в женском футболе
2018 год в женском футболе